Josel ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Josel (* Anfang 17. Jahrhundert; † nach 1686),  Drucker und Übersetzer des Alten Testaments
 Josel von Rosheim (1476–1554; eigentlich Joselmann oder Yoselmann (Joseph) Ben Gerschon Loans oder Loanz), Rabbiner
 Manfred Josel  (* 1944), österreichischer Schlagzeuger
 Rudolf Josel (* 1939), österreichischer Posaunist